Копенгаген () — датская коммуна в составе области Ховедстаден. Площадь — 88,25 км², что составляет 0,20 % от площади Дании без Гренландии и Фарерских островов. Численность населения на 1 января 2008 года —  чел. (мужчины — , женщины — ; иностранные граждане — ).

Железнодорожные станции 
 Олхольм (Ålholm)
 Амагербро (Amagerbro)
 Амагер Странн (Amager Strand)
 Белла Сентер (Bella Center)
 Биспебьерг (Bispebjerg)
 Кристиансхаун (Christianshavn)
 Дансхёй (Danshøj)
 ДР Бюэн (DR Byen)
 Дюббёльсбро (Dybbølsbro)
 Эмдруп (Emdrup)
 Энгхаве (Enghave)
 Фемёрен (Femøren)
 Грённаль (Grøndal)
 Хусум (Husum)
 Исланнс Брюгге (Islands Brygge)
 Ислев (Islev)
 Йюллингевай (Jyllingevej)
 Копенгагенс Ховедбанегор (Københavns Hovedbanegård)
 Конгенс Нюторв (Kongens Nytorv)
 Ланггаде (Langgade)
 Лерграуспаркен (Lergravsparken)
 Норхаун (Nordhavn)
 Нёрребро (Nørrebro)
 Нёррепорт (Nørreport)
 Ню Эллебьерг (Ny Ellebjerg)
 Эрестад (Ørestad)
 Эресунн (Øresund)
 Эстерпорт (Østerport)
 Рюпаркен (Ryparken)
 Шелёр (Sjælør)
 Суннбю (Sundby)
 Сванемёллен (Svanemøllen)
 Сюдхаун (Sydhavn)
 Вальбю (Valby)
 Ванлёсе (Vanløse)
 Вестамагер (Vestamager)
 Вестерпорт (Vesterport)
 Вигерслев Алле (Vigerslev Allé)

Изображения

Известные уроженцы 

 , датский поэт, писатель, художник.

Ссылки 
 Копенгаген на borger.dk
 Официальный сайт

Коммуны Дании